Во (, ) — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 3421 человек (2008 г.), плотность населения составляет 168 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 35030. Телефонный код — 049.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.vo.pd.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/